Linderud (Oslo), een buurt in Oslo
Linderud (metrostation), een station van de metro van Oslo